Chipatá kan syfta på:

Colombia 

 Chipatá (kommun), Santander, 
 Chipatá (ort), Santander,